Anthemis mucronulata  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Anthemis mucronulata descrita por Bertol. es el Achillea barrelieri subsp. mucronulata de (Bertol.) Heimerl 
Anthemis mucronulata descrita por C.Koch es el Anthemis marschalliana subsp. pectinata de (Boiss.) Grierson
Anthemis mucronulata descrita por K.Koch es el Tripleurospermum caucasicum de Hayek
Anthemis mucronulata descrita por Rchb. es el Anthemis cretica subsp. carpatica de (Willd.) Grierson 
Anthemis mucronulata descrita por hort. es el Anacyclus clavatus de Pers.

Referencias